Malchin kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Malchin (distrikt), Uvs,

Tyskland 

 Malchin, kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 

Robotskapade Mongolietförgreningar